Distretto di Adachi – distretto della prefettura di Fukushima, in Giappone  
 Distretto di Adaklu-Anyigbe – distretto della regione del Volta del Ghana
 Distretto di Adaklı – distretto della provincia di Bingöl, in Turchia